Hoofdklasse (mannenhandbal) 2002/03
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2002/03